El término Como agua para chocolate puede hacer referencia:

a Como agua para chocolate, novela de la autora mexicana Laura Esquivel;
a Como agua para chocolate, película basada en la novela, del director mexicano Alfonso Arau.